Парные соревнования по теннису на XVII летних Азиатских играх прошли с 24 по 29 сентября в Yeorumul Tennis Courts.

Общая информация 
Соревнование женских пар собрало очень сильный, по своим тогдашним меркам, состав, а медали разыграли две китайские пары, а также альянсы из Таиланда и Индии. Сильнее прочих, в итоге, оказалась команда Тамарин Танасугарн / Луксика Кумкхум, последовательно переигравшая трёх лидеров посева: сначала японок Сюко Аояму и Эри Ходзуми, а затем две команды из Китайского Тайбэя: сначала сестёр Чжань, а затем Се Шувэй и Чжань Цзиньвэй. Вторая пара китаянок пробилась в титульный матч после победы над альянсом Саня Мирза / Прартхана Тхомбаре.

Из призёров турнира-2010 в соревнованиях принимали участие лишь Чжань Юнжань и Се Шувэй и обе вновь принесли своей команде медали.

Призёры

Посев 
Все сеянные команды начинают турнир со второго раунда.

  Чжань Хаоцин /  Чжань Юнжань (Полуфинал, Бронзовая медаль)
  Се Шувэй /  Чжань Цзиньвэй (Финал, Серебряная медаль)
  Сюко Аояма /  Эри Ходзуми (Четвертьфинал)
  Пеангтарн Плипыч /  Нича Летпитаксинчай (Четвертьфинал)

<li>  Саня Мирза /  Прартхана Тхомбаре (Полуфинал, Бронзовая медаль)
<li>  Хан На Рэ /  Ю Ми (Второй раунд)
<li>  Луксика Кумкхум /  Тамарин Танасугарн (Титул, Золотая медаль)
<li>  Нигина Абдураимова /  Акгуль Аманмурадова ''(Четвертьфинал)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Результаты турнира